Существует несколько фильмов с таким названием:

 Мстительный орёл (фильм, 1978) — Гонконг, реж. Сунь Чжун
 Мстительный орёл (фильм, 1982) — Тайвань, реж. Вон Ю